ANTV puede referirse a:
 Fundación Audiovisual Nacional de Televisión ANTV, canal de televisión venezolano.
 Asamblea Nacional Televisión, canal de televisión estatal venezolano desaparecido.
 Autoridad Nacional de Televisión, agencia nacional estatal reguladora de televisión de Colombia.
 Antv, red de canales de televisión de Indonesia.
Televisión Nacional de Afganistán (conocido por sus siglas en inglés: ANTV), un canal de televisión.
 Afrique Nouvelle Television, red de televisión de Camerún.